Superfamiglia – termine usato in linguistica
Superfamiglia – termine usato in tassonomia